Pomponne est une commune de Seine-et-Marne (France).

 Simon Arnauld de Pomponne (1618-1699) est un diplomate et homme d'État français, secrétaire d'État des Affaires étrangères sous Louis XIV.
 Henri Charles Arnauld de Pomponne, dit l'abbé de Pomponne (1669-1756), troisième fils du précédent, est un ecclésiastique et diplomate français.
 Pomponne de Bellièvre (1529-1607) : surintendant des finances d'Henri III. Chancelier sous Henri IV.